Episcopia Hotinului se poate referi la:

 Episcopia Hotinului (Mitropolia Bucovinei), structură în cadrul Mitropoliei Bucovinei, înființată în 1923
 Episcopia Hotinului (Mitropolia Proilaviei), structură canonică sufragană a Mitropoliei Proilaviei între anii 1757 (1758) - 1810